Distrito de Yauyos puede hacer referencia a:
Distrito de Yauyos, en el departamento de Lima, Perú.
Distrito de Yauyos, en el departamento de Junín, Perú.